El término "Albaladejo" puede referirse a:

Divisiones Administrativas
 Albaladejo, municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Albaladejo del Cuende, municipio de la provincia de Cuenca, España.

Apellido
 Albaladejo (apellido), apellido toponímico español.
 Miguel Albaladejo, director de cine español.
 Tomás Albaladejo, romanista y teórico literario español.
 Manuel Albaladejo, jurista, profesor y escritor español.